Eppendorf (Saxe) est le nom d'une ville d'Allemagne située en Saxe.
 Hamburg-Eppendorf est le nom d'un quartier de Hambourg.
 Eppendorfer Baum est une station du métro de Hambourg.
 Bochum-Eppendorf est le nom d'un quartier de Bochum.
 Eppendorf (société) est le nom d'un fabricant de matériel de biologie moléculaire.